Ekonomiska rådet kan avse:

 Ekonomiska rådet (Finland)
 Ekonomiska rådet (Sverige)